Пенсакола — місто в штаті Флорида
 Пенсакола — місто в штаті Оклахома
 Пенсакола-Біч — невключена громада в штаті Флорида, на острові Санта-Роза
 Пенсакола — гори в Антарктиді
 Пенсакола — затока, частина Мексиканської затоки

Інше 
 Пенсакола — вимерлий індіанський народ, що жив на території штатів Флорида й Алабама
 «Пенсакола» — крейсер американського військового флоту, що був у строю в 1929—1945 роках
 «Пенсакола» — тип американських важких крейсерів
 Pensacola — рід павуків